Benson and Hedges Masters 2000 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 7-14 lutego 2000 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot John Higgins, który przegrał w ćwierćfinale z Anglikiem Stephenem Lee.

W turnieju zwyciężył Matthew Stevens, który w finale pokonał Kena Doherty'ego 10-8.

Podczas spotkania finałowego, w 15 framie meczu, miał miejsce atak Doherty'ego na breaka maksymalnego. Był on bliski sukcesu, jednak spudłował na ostatniej (czarnej) bili. Uzyskał wtedy break w wysokości 140 punktów, który jest jednocześnie najwyższym breakiem turnieju.

Nagrody 
Zwycięzca: £165,000

Łączna pula nagród:  £615,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1999/2000

2000 w sporcie
Masters